Die Saison 1999/2000 der  Oberliga Baden-Württemberg war die 22. Spielzeit der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg und die sechste als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Der Meister war der SV Sandhausen mit 14 Punkten Vorsprung auf den FV Lauda. Aufgrund der Verringerung der Regionalliga-Staffeln qualifizierten sich die Sandhausener für die Relegationsspiele zur Regionalliga Süd, in denen sie am Meister der Bayernliga, SSV Jahn Regensburg, scheiterten.

In die Verbandsligen mussten der FC Singen 04, TSG Weinheim, FV Ravensburg und FV Biberach absteigen.

Die Aufsteiger waren der FC Teningen aus der Verbandsliga Südbaden, die TSG Hoffenheim aus Verbandsliga Baden sowie die Sportfreunde Dorfmerkingen aus der Verbandsliga Württemberg, die als jeweiliger Staffelmeister direkt aufstiegen. Über die Aufstiegsrunde der Vizemeister qualifizierten sich die Amateure der Stuttgarter Kickers aus der Verbandsliga Württemberg. Aus der Regionalliga Süd stiegen die Amateure des Karlsruher SC und die TSF Ditzingen ab. Die Oberliga spielte ab der folgenden Saison mit 18 Mannschaften.

Der Torschützenkönig wurde Markus Skamrahl vom FV Lauda mit 18 Treffern.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsrunde zur Oberliga 
Den letzten Aufstiegsplatz spielten die drei Vizemeister der Verbandsligen Baden, Südbaden und Württemberg aus.

Im Duell der Vizemeister aus der Verbandsliga Baden, die Amateure des SV Waldhof Mannheim, und Südbaden, der SV Linx, setzten sich die Mannheimer durch und erreichten die zweite Runde. Die Amateure der Stuttgarter Kickers als Vizemeister der Verbandsliga Württemberg hatte ein Freilos.

|}

In der zweiten Runde traf die siegreichen Amateure des SV Waldhof Mannheim auf die Amateure der Stuttgarter Kickers. Die Stuttgarter setzten sich letztlich durch und waren damit der vierte Aufsteiger.

|}

Weblinks 
 Oberliga Baden-Württemberg 1999/2000 bei f-archiv.de

1999
Fußballsaison 1999/2000